Sterling Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sterling Township (Illinois)
 Sterling Township (Indiana)
 Sterling Township (Kansas)
 Sterling Township (Minnesota)
 Sterling Township (North Dakota)
 Sterling Township (Ohio)
 Sterling Township (Pennsylvania)
 Sterling Township (South Dakota)